Нова Макс (стилизовано као Nova MAX) српски је кабловски и сателитски ТВ канал чији је власник -{United Media}-. Eмитује биоскопске филмове и серијe највећих светских продукција − Universal, Paramount, Warner Bros, Fox, Sony, MGM и бројних других. Nova MAX је искључиво доступна преко оператера -{SBB}-, -{EON}- и -{Total TV}-.

Види још 
 Nova TV
 Nova S
 Nova BH
 Nova M
 Nova Series
 Nova Sport

Спољашње везе 

Телевизијске станице у Србији
United Media
Предузећа из Београда
Телевизијске станице покренуте 2022.